TPST1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 370 амінокислот, а молекулярна маса — 42 188.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Трансферази